Molekulska formula -{C20H23NO}- se može odnositi na:

 Amitriptolinoksid
 Oksaprotilin
 Hifenadin